Имре Амош (; 7 декабря 1907, Надькалло — 1944, Ордруф, Германия) — венгерский  еврейского происхождения.

Биография 
В начале 1930-х учился в школе изобразительных искусств. Его учителем был . Женился на художнице Маргит Анне. В 1936 был избран членом «Нового общества художников». Летом жил и работал Сентендре. Посетил Париж в 1937, где встречался с Марком Шагалом.

В 1940 году, во время Второй мировой войны, был отправлен в трудовой лагерь в Воеводине, а в 1944 был выслан в концентрационный лагерь Ордруф в Тюрингии, где погиб в возрасте 37 лет (точная дата смерти неизвестна).

С середины 1930-х его творчество находилось под влиянием Шагала. В 1940-е написал серию картин об ужасах войны: «Тёмные времена», «Избегая», «Война».

В городе Сентендре создан Музей Имре Амоша и Маргит Анны, где выставлены некоторые их картины.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Картина Имре Амоша «Мечтающий раввин» на сайте «Studiolum»
 Картина Имре Амоша «Hajnalvárás» на сайте «Studiolum»
 

Жертвы Холокоста
Художники Венгрии
Умершие в концлагерях нацистской Германии
Персоналии:Холокост в Венгрии
Трудовая служба (Венгрия)